Шербро может означать:

 Шербро или буллом — народ.
 Шербро (язык) — язык.
 Шербро (остров) — остров.
  — река.

См. также 
 Шербрук